Museum der Erde steht für
Museum der Erde (Gotha)
Museum der Erde (New York)
Museum der Erde (Warschau)